Naselja u Sloveniji
 Gaberje (Ajdovščina, Slovenija), naselje u općini Ajdovščina
 Gaberje (Lendava, Slovenija), naselje u općini Lendava